

Primeira Temporada(1998-1999)

Segunda Temporada (1999-2000)

Terceira Temporada (2000-2001)

Quarta Temporada (2001-2002)

Quinta temporada (2002-2003)

Sexta temporada

Sétima Temporada

Oitava Temporada 

That '70s Show

|}